Marcin Bąk (ur. 10 lutego 1983 w Warszawie) – polski aktor, kaskader, zawodnik sportów walki, gimnastyk, trener.

Doświadczenie sportowe 
Absolwent AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Medalista Międzynarodowych Mistrzostw Polski w skokach do wody, Akademickich Mistrzostw w gimnastyce sportowej i pływaniu. Mistrz Polski oraz wielokrotny złoty medalista w Sanda / Sanshou full contact. W 2010 zawodnik kadry Polski w Sanda/Sanshou.

Założyciel Klubu Sztuk i Sportów Walki Movement Designers. Członek grupy kaskaderskiej Kaskaderzy.net. Założyciel UKS Warszawskiej Szkoły Wushu Sportowego.

Filmografia 
 Filmy

 Seriale

 Teledyski

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Polscy aktorzy filmowi
Polscy aktorzy telewizyjni
Polscy kaskaderzy
Polscy trenerzy personalni
Ludzie urodzeni w Warszawie
Urodzeni w 1983